More Life (More Life: A Playlist by October Firm) — микстейп канадского рэпера Дрейка, выпущенный 18 марта 2017 года и сразу возглавлявший хит-парад Billboard 200 (США). Диск, будучи формально пятым студийным, описывается автором-исполнителем как новый тип музыкального альбомного проекта: плей-лист.

Отзывы 
Микстейп получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий.

Коммерческий успех 
В США More Life дебютировал на первом месте хит-парада Billboard 200 с тиражом 505000 эквивалентных альбомных единиц (по новой статистике Billboard 200, кроме физических продаж и скачиваний, при подсчётах также инкорпорируются данные по стримингу и продажам отдельных треков с диска), включая 226,000 истинных альбомных продаж в первую неделю релиза. More Life стал для Дрейка его 7-й диском подряд (после Views) на первом месте в США в Billboard 200 (включая 6-й подряд, где он как ведущий исполнитель).

В Великобритании микстейп также дебютировал на позиции № 1 в UK R&B Albums и на позиции № 2 в UK Albums Chart.

Итоговые списки

Список композиций 

Заметки
  продюсер
  дополнительный продюсер
  дополнительный музыкальный вклад

Чарты

Еженедельные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Дрейка 

Альбомы, спродюсированные Murda Beatz
Альбомы, спродюсированные Канье Уэстом
Альбомы Republic Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы Дрейка
Микстейпы 2017 года
Альбомы, спродюсированные Cubeatz
Альбомы, спродюсированные Symbolyc One
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Дюксом